LNI peut faire référence à :
 Ligue nationale d'improvisation, au Québec,
 
 Laboratoire national de l'Idaho

 Point Lonely Short Range Radar Site

Code IATA des aéroports